Wygnanka peut faire référence à :

Toponymie

 dans la voïvodie de Lublin
 Wygnanka, village du powiat de Biała Podlaska,
 Wygnanka, village du powiat de Lubartów,
 Wygnanka, village du powiat de Radzyń Podlaski.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Wygnanka, village.